Градус Баллінґа — одиниця вимірювання густини; масовий відсоток екстракту, виражений в грамах екстрактивних речовин, що міститься в 100 г розчину.

Цю одиницю запропонував в XIX столітті чеський хімік Карел Наполеон Баллінґ.

Принагідно 
 Degrees Plato To Specific Gravity Conversion
Фізичні одиниці